

Пелінія () — село у Дрокійському районі.
 Пелінія () — село у Дрокійському районі. Входить до складу комуни Пелінія.